Votum (lat. votum ‚Gelübde, Gebet, Wunsch‘) steht für
 ein Gelübde, für die sich daraus als Verpflichtung ergebenden Opfergaben siehe ex voto
 eine an die Taufe erinnernde Eröffnungsformel in der christlichen Liturgie, siehe Votum (Liturgie)
 Wählerstimme, siehe Stimme (Wahl)
 eine gutachterliche Meinungsäußerung, Empfehlung, Beurteilung bzw. das Recht dazu (Votum consultativum), siehe Gutachten
 das Recht der Stimmabgabe bzw. Beschlussfassung (Votum definitivum)
 Widerspruchs-Recht (Votum negativum), siehe Veto
 eine polnische Progressive-Rock- und Progressive-Metal-Band, siehe Votum (Band)
 eine Entscheidung

Siehe auch: 
 Misstrauensvotum